Владимир Валуев:
 Валуев, Владимир Александрович (1870—?) — русский офицер, полковник, георгиевский кавалер.
 Валуев, Владимир Николаевич (1908—1977) — советский хозяйственный деятель, заместитель председателя Совета Министров УССР, министр топливной промышленности УССР.
 Валуев, Владимир Прокофьевич (род. 1947) — адмирал. Командующий Балтийским флотом (2001—2006).